Пре́лесть — обаяние, очарование от кого-нибудь или чего-нибудь красивого, приятного, привлекательного.

Другие значения этого термина:
 Прелесть (квантовое число) — один из ароматов в кварковой модели, переносимый b-кварком.
 «Прелесть» — известное произведение фантаста Клиффорда Саймака.
 Духовная прелесть — в православном вероучении состояние прельщенности, тяжелая духовная болезнь человека, в основе которой — лесть самому себе, самообман, гордыня.